Джейсон Дэвид Иан Панчон (; ) — английский футболист, полузащитник футбольного клуба «Анортосис».

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в «Уимблдоне». В сезоне 2003/2004 провёл 8 игр в рамках Первого дивизиона. В сезоне 2004/2005 играл в Первой лиге (3-й дивизион) за «Милтон Кинс Донс». Провёл 25 матчей, забил 1 гол.

В 2006-м году провёл по одному матчу в низших лигах за клубы «Фишер Атлетик» и «Льюис».

Летом 2006 года перешёл в клуб «Барнет» из Второй лиги (4-й дивизион). В дебютном сезоне провёл 37 игр в чемпионате и забил 5 голов. В сезоне 2007/2008 сыграл 41 матч, забил 10 голов. Вошёл в «Команду года» по версии ПФА.

Летом 2008 года стал игроком клуба «Плимут Аргайл», представляющим Чемпионшип. Провёл в чемпионате всего 6 игр. Большую часть времени провёл в аренде в «Милтон Кинс Донс». В сезоне 2009/2010 сыграл за МК Донс 24 матча и забил 7 голов, выступая в Первой лиге.

В начале 2010 года перешёл из «Плимута» в «Саутгемптон», также представляющий Лигу 1. За вторую половину сезона провёл 19 игр, забил 3 гола. Вошёл в «Команду года» по версии ПФА. В первой половине сезона 2010/2011 был в аренде в «Миллуолле». Сыграл 7 матчей и забил 5 голов в Чемпионшипе. Во второй половине сезона играл в Премьер-лиге за «Блэкпул». Провёл 11 игр и забил 3 мяча. Первую половину сезона 2011/2012 провёл в аренде в «Куинз Парк Рейнджерс». Сыграл 2 матча в АПЛ. Вторую половину сезона выступал в Чемпионшипе за «Саутгемптон». В сезоне 2012/2013 был одним из игроков основного состава. Сыграл 32 матча в Премьер-лиге и забил 5 голов.

Летом 2013 года «Кристал Пэлас» взял Панчона в аренду, а в начале 2014 года выкупил игрока у «Саутгемптона». В сезоне 2013/2014 Джейсон сыграл 34 матча и забил 7 голов. В сезоне 2014/2015 сыграл 37 матчей и забил 6 голов. В сезоне 2015/2016 сыграл 31 матч и забил 2 гола в чемпионате. В сезоне 2016/2017 сыграл 36 матчей в чемпионате, голов не забил. В сезоне 2017/2018 сыграл 10 матчей в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 11 матчей в чемпионате: 5 — за «Пэлас» и 6 — за «Хаддерсфилд», в котором он был в аренде.

Достижения 
 Член «Команды года» в Лиге 2 по версии ПФА: 2007/08.
 Член «Команды года» в Лиге 1 по версии ПФА: 2009/10.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Анортосиса»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Фишер Атлетик»
Игроки ФК «Льюис»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Анортосис»